Delfino Borroni (1898–2008) – supercentenario e militare italiano
 Felice Borroni (1761–1840) – imprenditore italiano
 Giovanni Angelo Borroni (1684–1772) – pittore italiano
 Marisa Borroni – annunciatrice, conduttrice, e attrice italiana
 Roberto Borroni – politico italiano